Ranger Rob ist eine kanadische Animationsserie für Kinder, die seit 2016 produziert wird.

Handlung 

Der aufgeweckte zehnjährige Junge Rob ist Ranger im „Tier-Spaß-Park“.  Er schaut dort nach dem Rechten und erlebt dabei viele Abenteuer. Von den anderen im Park kennt ihn fast jeder und man schätzt ihn wegen seiner hilfsbereiten Art. Dank seines sprechenden Autos Chipper ist er immer umgehend zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Ihm zur Seite steht sein bester Freund, der Yeti Schneemil (im Original Stomper), sowie die Kinder Dakota und Sam. Robs Eltern sind ebenfalls Ranger im „Tier-Spaß-Park“.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wird seit 2016 von Nelvana in Kanada und Studio Liddellin im Vereinigten Königreich produziert. Das Drehbuch wird von Carolyn Hay und Andrew Sabiston geschrieben. Dabei sind bisher 42 Folgen entstanden. Die Musik stammt von Neil Parfitt.

Erstmals wurde die Serie am 3. September 2016 auf Treehouse TV ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung erfolgte am 13. März 2017 auf Super RTL. Weitere Wiederholungen im deutschsprachigen Fernsehen erfolgten ebenfalls auf Toggo plus.

Episodenliste

1. Staffel (2016–2017) 

2. Staffel (2018)

3. Staffel 
Am 10. Februar 2020 wurde die Serie für eine dritte Staffel verlängert.

Weblinks 

 Ranger Rob auf Toggolino.de
 Offizielle Website
 
 

Animationsserie
Fernsehserie (Kanada)
Fernsehserie der 2010er Jahre
Fernsehserie (Treehouse TV)